hrabstwo Osceola (ang. Osceola County) w USA, w stanie Floryda
 hrabstwo Osceola (ang. Osceola County) w USA, w stanie Iowa
 hrabstwo Osceola (ang. Osceola County) w USA, w stanie Michigan